Marshallöarnas administrativa indelning
Marshallöarnas består av 29 atoller bestående av flera småöar och 5 öar vilka delas in i två ögrupper Raliköarna och Rataköarna. Administrativt delas landet in i 24 bebodda kommuner, municipalities vilka också är valkretsar.

Följande öar är obebodda:

Externa länkar 
 Marshall Islands, GeoHive
 Marshallöarnas municipalities, Statoids.com

Marshallöarnas samhälle
Administrativa indelningar av länder i Oceanien